Riječ Sabor u Hrvatskoj je sinonim za:

Hrvatski sabor
pojedinačni sazivi Hrvatskog sabora:
Prvi saziv Hrvatskog sabora
Drugi saziv Hrvatskog sabora
Treći saziv Hrvatskog sabora
Četvrti saziv Hrvatskog sabora
Peti saziv Hrvatskog sabora
Šesti saziv Hrvatskog sabora
Sedmi saziv Hrvatskog sabora
Osmi saziv Hrvatskog sabora

povijest Hrvatskog sabora:
Sabor u vrijeme narodnih vladara - skupštine na kojima se raspravljalo o najvažnijim pitanjima zajednice (821. – 1102.)
Slavonski sabor - povijesna institucija u srednjovjekovnoj Slavoniji (1273. – 1558.)
Hrvatsko-dalmatinski sabor - povijesna institucija u srednjovjekonoj Hrvatskoj, krajevima južno od Gvozda (1350. – 1558.)
Krvavi sabor križevački - povijesni događaj Hrvatskog sabora 27. veljače 1397.
Cetinski sabor - povijesni događaj Hrvatskog sabora 1. siječnja 1527.
Hrvatski sabor 1848. - zasjedanje Hrvatskog sabora od 5. lipnja do 9. srpnja 1848.
Hrvatski sabor 1861. - povijesni događaj Hrvatskog sabora, nazvan i “Velikim saborom Hrvatske” (15. travnja 1861.)
Hrvatski sabor 1865. – 1867. - zasjedanje Hrvatskog sabora u ustavnom, postapsolutističkom i prednagodbenjačkom vremenu (12. studenoga 1865. – 1. svibnja 1867.) 
Hrvatski državni sabor (NDH) - pokušaj obnove Hrvatskog sabora u vrijeme II. svjetskog rata (1942.)
Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Hrvatske - »jedini pravi državni Sabor Hrvatske« (1943. – 1945.)

Bosanski sabor - povijesna institucija u Bosni i Hercegovini (1910. – 1915.)
Crkveni sabor (SPC), upravni organ Srpske Pravoslavne Crkve od njegovog osnutka 1220. godine do ukidanja 1532.
Crkveno-narodni sabor, centralno predstavničko tijelo Srba Prečana (1690. – 1911.) godine; opći termin za okupe koje moderna SPC koristi
Čakavski sabor - kulturno-znanstveni projekt koji se bavi pitanjima čakavske kulture
Dalmatinski sabor - povijesna institucija u Dalmaciji (1861. – 1922.)
Istarski sabor - pokrajinsko zastupničko tijelo markgrofovije Istre (1861. – 1916.)
Državni sabor, staleška skupština srednjovjekovne srpske države identična hrvatskoj, nestala dolaskom Osmanlija u XV. stoljeću 
Istarski demokratski sabor (IDS) - regionalna politička stranka
Ekumenski sabori ili Ekumenski Koncili - naziv je za sastanke biskupa cijele Crkve:
Prvi nicejski sabor, (325.)
Prvi carigradski sabor, (381.)
Efeški sabor (431.)
Kalcedonski sabor, (451.)
Drugi carigradski sabor, (553.)
Treći carigradski sabor, (680. – 681.)
Trulski sabor (Sabor »Quinisextum« ili »Peto-šesti« sabor), (692.)
Drugi nicejski sabor, (787.)
Četvrti carigradski sabor (869.-870.)
Četvrti carigradski sabor (879.-880.)
Peti carigradski sabor, (1341. – 1351.)
Prvi lateranski sabor, (1123.)
Drugi lateranski sabor, (1139.)
Treći lateranski sabor, (1179.)
Četvrti lateranski sabor, (1215.)
Prvi lionski sabor, (1245.)
Drugi lionski sabor, (1274.)
Sabor u Vienni, (1311. – 1312.)
Sabor u Pisi, (1409.)
Sabor u Konstanzu, (1414. – 1418.)
Sabor u Sieni, (1423. – 1424.)
Sabor u Baselu-Ferrari-Firenci, (1431., 1437., 1438., 1439., 1442.)
Peti lateranski sabor, (1512. – 1517.)
Tridentski sabor, (1545. – 1563. s prekidima)
Prvi vatikanski sabor, (1869. – 1870.)
Drugi vatikanski sabor, (1962. – 1965.)